Lollo ist der Familienname folgender Person:

 Lorenzo Lollo (geb. 1990), italienischer Fußballspieler

Lollo ist der Spitzname von:

 Charlotte von Kirschbaum (1899–1975), deutsche Theologin
 Gina Lollobrigida (1927–2023), italienische Schauspielerin
 Diesellokomotiven der Vorserie zur DB-Baureihe V 160 der Deutschen Bundesbahn
 Lorenz Pichler (geb. 1977), siehe Christoph und Lollo
 Sven-Olof Hammarlund (1932–1995), schwedischer Tischtennisspieler
 Lorettobad, ältestes Familienfreibad Deutschlands

Lollo steht weiterhin für:

 eine Romanreihe von Rolf Ulrici unter dem Pseudonym Hans Korda
 Lollo rosso, ein Schnittsalat
 Lollo Rosso, eine Jugendserie des WDR
 Kap Lollo, Kap der subantarktischen Bouvetinsel

Siehe auch:

 Lolo